Звольський Віктор Альфонсович (* 13 листопада 1950(19501113), Красноперекопськ) — український художник-графік.
 Звольський Станіслав Тимофійович — український науковець, доктор наук.